Motocyklowe Grand Prix Ameryk 2014 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 13 kwietnia 2014 na torze Circuit of the Americas w Austin.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Stanach Zjednoczonych